Kaskamus ingår i namnet på ett antal insjöar i Sverige. Ordet är samiskt och betyder mellersta.

Kaskamus Kårsavaggejaure, Kårsavaggejaure, nordsamiska:Gaskkamus Gorsajávri, sjö i Kiruna kommun,  (19,7 ha)
Kaskamus Njakajaure, Njakajaure sjö i Kiruna kommun,  (16 ha)
Kaskamus Tsutsajaure, Tsutsajaure sjö i Kiruna kommun,  (57,2 ha)
Kaskamus Våkajaure, Våkajaure sjö i Kiruna kommun,  (1,08 km²)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn